Верне́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 125 км на південний захід від Діжона, 34 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 135 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 322,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верней на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Верней на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр